Pa-tao Kou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Badao Gou, ravin, Jilin, 
 Lenggouzilinchang Gou, vattendrag, Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar